Иоанникий (Савинов) (?—1855) — иеромонах Русской православной церкви, участник обороны Севастополя (Крымская война).

Биография 
Уроженец слободы Алексеевки Воронежской губернии. 

Иеромонах Георгиевского монастыря в Балаклаве, по другим сведениям, Бахчисарайского Успенского скита.

Во время Крымской войны состоял на службе при 45-м флотском экипаже. Отличился в ходе боя за Камчатский манеж в ночь с 10 на 11 марта 1855 года, личным примером ободрив и призвав молитвой солдат отряда генерал-лейтенанта Хрулёва на сражение с неприятелем. В этом бою, во время помощи раненым и умирающим, отец Иоанникий был контужен. Контузия впоследствии оказалась смертельной. 

О самоотверженном подвиге иеромонаха Иоанникия было донесено императору Александру II, который удостоил его ордена Святого Георгия Победоносца 4-й степени (№ 9608; 15.05.1855) или, по другим данным, — ордена Святой Анны III степени (22.06.1855, посмертно). Узнав о геройской гибели иеромонаха, граф Дмитрий Шереметев даровал вольную его матери и всем его родственникам.

Литература 
 Лукашевич К. В. Оборона Севастополя и его славные защитники. — М.: Изд. т-ва И. Д. Сытина, 1904.

Примечания

Ссылки 
 Александра Павлова — «Именно на войне люди чаще всего приходят к вере в Бога», Сайт «История. РФ» (проект РВИО), 16 августа 2017
 Подвиг иеромонаха Иоанникия (Савинова)
 Патриотическая деятельность священников в годы Крымской войны 

Иеромонахи Русской православной церкви
Участники Крымской войны
Родившиеся в городе Алексеевке (Белгородская область)
Персоналии:Георгиевский монастырь (Балаклава)
Персоналии:Бахчисарайский Успенский монастырь